Detta är en lista över de 463 kommunerna i departementet Gers i Frankrike.

Gers
Kommuner Gers